Норашен (арм. Նորաշեն)  — топоним армянского происхождения:

Армения 

Норашен — село в Арагацотнской области.
Норашен — село в Араратской области.
Норашен — село в Вайоцдзорской области.
Норашен — село в Гегаркуникской области.
Норашен — село в Тавушской области.
Норашен — железнодорожная станция (ранее принадлежавшая к Закавказской железной дороге)

Грузия 
Норашен — армянская церковь XV века в Тбилиси.

Нагорный Карабах 
Норашен/Гюнешли — село в Ходжавендском районе Азербайджана.

См. также 

 Баш-Норашен